Totoral puede referirse a:
en Argentina
 Departamento Totoral, departamento en la provincia de Córdoba, Argentina;
 Villa del Totoral, ciudad de la provincia de Córdoba, Argentina.
en Bolivia
 Totoral (montaña), pico de la Cordillera Occidental, (4963 msnm) en el sur del Departamento de Potosí, Bolivia;
en Chile
 Totoral (Chile), localidad de la Región de Atacama, Chile.
 Humedal costero de Totoral en la Comuna de Vallenar, Provincia de Copiapó, en la Región de Atacama, Chile;
 Quebrada Totoral, que es la matriz del humedal costero homónimo;
 Río Totoral en la cuenca del río Choapa;
 El Totoral, localidad de la Región de Valparaíso, Chile;
 Parque eólico Totoral, ubicado en la comuna de Canela (Chile), Chile;
en Uruguay
 Totoral del Sauce, localidad del departamento de Canelones, Uruguay.

Véase también
 Totora